Joe Allen peut désigner :
 Joseph Persival Allen IV (1937-), dit Joe Allen, astronaute américain ;
 Joe Allen (1990-), footballeur gallois.